Die Football League Third Division 1925/26 war die sechste Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Grimsby Town und dem FC Reading ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1926/27 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Stoke und Stockport County die Plätze ein. Beide Absteiger wurden in der Norddivision platziert und Coventry City wechselte „in den Süden“. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs FC Walsall und AFC Barrow sowie im Süden Charlton Athletic und Queens Park Rangers erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1926/27 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1925-26 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1925/26
Fußballsaison 1925/26